Фанерозой (Phanerozoic, Phanerozoikum, от гръцки φανερός и ζωή, открит живот) е еон, в който живеем сега и който покрива последните 542 милиона години.

Характеризира се с динамични промени както в климата, така и в животинските видове. Интересно за отбелязване е почти мигновеното (от геологична гледна точка) възникване на богати животински видове, но също така и бързото им изчезване.

Фанерозоят се дели на три ери: палеозой, мезозой и неозой и най-характерното за него е появата на многоклетъчните организми.